Karvaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karvaluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Karvaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Karvaluoto (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,62, long 26,67), 
 Karvaluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Karvaluoto (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele, Vehkoselkä), 
 Karvaluoto (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele), Loutesalmi, 
 Karvaluoto (ö i Viitasaari, Kumpusalmi), 

Robotskapade Finlandförgreningar